Hov steht für:
 Pseuydonym des amerikanischen Rappers Jay-Z
Orte:
 Hov (Färöer), Färöer
 Hov (Hurum), Norwegen
 Hov (Jütland), Jütland, Dänemark
 Hov (Langeland), Langeland, Dänemark
 Hov (Sundsvall), Sundsvall, Schweden
 Hov (Växjö), Växjö, Schweden
Familienname:
 Marie Hov (* 1989), norwegische Biathletin

HOV ist die Abkürzung für:
 Hannoversche Orchestervereinigung
 High Occupancy Vehicle, siehe High-occupancy vehicle lane
 Flughafen Ørsta-Volda, Hovden, Norwegen (IATA-Code)

Siehe auch:
 Hou (Begriffsklärung)

Abkürzung